Lélek-lyuk néven az alábbi üregek lettek írásban említve

 Lélek-lyuk, mesterséges üreg Sályon.
 Lélek-lyuk, a Lök-völgyi-barlang másik neve.

Hasonló nevűek:

 Léleklyuk, a Lélek-lyuk másik neve.
 Léleklyuk, a Lök-völgyi-barlang másik neve.
 Léleklyuk-barlang, a Lélek-lyuk másik neve.